Franciaország
Montfort, település Alpes-de-Haute-Provence megyében
Montfort, település Doubs megyében
Montfort, település Maine-et-Loire megyében
Montfort, település Pyrénées-Atlantiques megyében

 Hollandia
Montfort, város Limburg tartományban

 Izrael
Montfort, vár az izraeli Galileában, a középkori keresztes háborúk egyik célpontja

Kapcsolódó szócikkek 
 Montfort család sváb főnemesi nemzetség a Német-római Birodalomban, a Boden-tó vidékén (Montforti grófság)

Hasonló nevek
 Monfort, település Franciaországban, Gers megyében
 Montfoort, város Hollandiában, Utrecht tartományban